Mužská čtyřhra Gerry Weber Open 2016 probíhala v první polovině června 2016. Do deblové soutěže halleského tenisového turnaje nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byla jihoafricko-americká dvojice
Raven Klaasen a Rajeev Ram, která dokázala titulu obhájit.

Vítězem čtyřhry se stali třetí nasazení Raven Klaasen a Rajeev Ram, kteří ve finále zdolali polsko-rakouský pár Łukasz Kubot a Alexander Peya výsledkem 7–6 a 6–2 (naprosto stejným i jako v předchozím roce, kde se shodoval i s počtem bodů v tiebreaku). Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů a získali druhý společný titul, který pro Klaasene představoval desátý titul na okruhu ATP, a pro Rama devátý takový.

Nasazení párů 
  Bob Bryan /  Mike Bryan (semifinále)
  Łukasz Kubot /  Alexander Peya (finále)
 ' Raven Klaasen /  Rajeev Ram (vítězové)
  Henri Kontinen /  John Peers (semifinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Halle Open
Tenis v Německu v roce 2016
ATP World Tour 2016